Біз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Біз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї